Rebordões peut désigner :
au Portugal :
Rebordões, paroisse civile de la municipalité de Santo Tirso, située dans le district de Porto et la région Nord ;
Santa Maria de Rebordões, paroisse civile de la municipalité de Ponte de Lima, située dans le district de Viana do Castelo et la région Nord ;
Souto de Rebordões, paroisse civile de la municipalité de Ponte de Lima, située dans le district de Viana do Castelo et la région Nord ;
Rebordões, ancienne municipalité située dans le district de Viana do Castelo, créée au . Constituée des paroisses ci-dessus de Santa Maria de Rebordões et Souto de Rebordões, elle est supprimée au  et intégrée à la municipalité de Ponte de Lima.

Voir aussi
Rebordãos, paroisse civile de la municipalité de Bragance, située dans le district de Bragance et la région Nord ;
Rebordosa, paroisse civile de la municipalité de Paredes, située dans le district de Porto et la région Nord.